Бівердам ( — боброва гребля):

Бівердам — селище, штат Огайо
 Бівердам — переписна місцевість, штат Невада

Див. також 
 Бівер-Дам